

Persone 
 Ciro De Vita (1959-2006) – militare italiano, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor civile
 Corrado De Vita (1905-1987) – giornalista e scrittore italiano
 Francesco De Vita (1913-1961) – politico italiano, sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni
 Franco De Vita (n. 1954) – cantautore venezuelano
 Giulio De Vita (n. 1971) – fumettista italiano
 Giuseppe De Vita (1982) – ex canottiere italiano
 Luciano De Vita (1929-1992) – pittore, incisore, scenografo e docente italiano
 Massimo De Vita (n. 1941) – fumettista italiano
 Massimo de Vita (n. 1936) – regista teatrale, attore, sceneggiatore, poeta, scrittore e formatore teatrale italiano
 Michele De Vita Conti (n. 1965) – regista teatrale e drammaturgo italiano
 Nino De Vita (n. 1950) – scrittore e poeta dialettale italiano
 Paolo De Vita (n. 1957) – attore italiano
 Pier Lorenzo De Vita (1909-1990) – fumettista italiano
 Raffaele De Vita (n. 1987) – calciatore italiano
 Raffaella De Vita (1942-2006) – cantautrice e attrice italiana
 Sabato De Vita (1901-1942) – militare italiano, appuntato dell'arma dei carabinieri, medaglia d'oro al valor militare
 Tony De Vita (1932-1998) – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Ugo De Vita (n. 1961) – scrittore e attore italiano

Altro 
 Palazzo De Vita De Luca – edificio del centro storico di Foggia

Pagine correlate 
Di Vita
Vita (disambigua)
Viti
Vitti